Едита Липовшек је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1975. || Тена (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти || /
|-
| 1977. || Човик и архитектура (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Новинар || Новинарка, Надина пријатељица
|-
| 1979. || Живи били па видјели || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Аретеј (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Смоговци (ТВ серија) || Странкиња
|-
| 1983. || Медени мјесец || Матурантица која купује хаљину
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Капетан Америка ||
|-
| 1990. || -{Fatal Sky}- || Медицинска сестра 1
|-
| 1991. || -{Memories of Midnight}- (ТВ филм) || Софија
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1978. || Хомо хомини (кратки документарни филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Хрватске глумице
Југословенски глумци